Geheime Feldpolizei steht für:

 Geheime Feldpolizei (Erster Weltkrieg), bei den Armeeoberkommandos einiger Bundesstaaten eingerichtete Polizeieinheiten
 Geheime Feldpolizei (Wehrmacht), Ordnungstruppen innerhalb der Wehrmacht